Японсько-китайські війни — війни між Японією та державними утвореннями на території Китаю.

 1274, 1281: Японсько-юанська війна. Перемога Японії, поразка монгольсько-китайського війська.
 XV століття: напади японських піратів на китайське узбережжя.
 1592—1598: Японсько-мінська війна. Перемога корейсько-китайських військ, поразка Японії.
 1874: Тайванський похід. Перемога Японії, поразка маньчжурсько-китайських військ.
 1894—1895: Японсько-цінська війна. Перемога Японії, поразка маньчжурсько-китайських військ.
 1898—1901: Приборкання китайського повстання боксерів. Перемога Японії, поразка повстанців.
 1931—1932: Маньчжурський похід. Перемога Японії, поразка китайського війська.
 1937—1945: Японсько-китайська війна. Перемога Китайської республіки, поразка японського війська

Війни Японії
Війни Китаю